China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Company Limited (CMSK или 招商蛇口) — крупный китайский оператор недвижимости (входит в сотню крупнейших компаний страны), дочерняя структура государственного конгломерата China Merchants. Занимается комплексным городским развитием, строительством объектов, инвестирует в различные проекты недвижимости (промышленные и технологические парки, жилые, торговые, офисные, медицинские и выставочные комплексы, транспортная инфраструктура, в том числе круизные терминалы).

Компания активно участвует в программе «Один пояс и один путь». По состоянию на 2019 год выручка CMSK составляла 12,1 млрд долл., прибыль — 2,3 млрд долл., активы — 61,6 млрд долл., рыночная стоимость — 26,8 млрд долл., в компании работало 24,8 тыс. сотрудников.

История 
В 1979 году государственная группа China Merchants создала и начала развивать в городе Шэньчжэнь передовую промышленную зону Шэкоу. Здесь зародились такие известные китайские компании, как China International Marine Containers (1980), China Merchants Bank (1987), Ping An Insurance (1988), China Merchants Port (1991) и многие другие.  

В 1984 году в Шэньчжэне была основана компания China Merchants Property Development, которая успешно развивала жилые проекты в городах Шэньчжэнь, Чжухай, Фошань, Гуанчжоу, Чжанчжоу, Шанхай, Сучжоу, Нанкин, Пекин, Тяньцзинь и Чунцин. В декабре 2015 года China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings завершила поглощение China Merchants Property Development и вместо неё стала котироваться на Шэньчжэньской фондовой бирже.

Акционеры 
69,5 % акций China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings принадлежит государственной SASAC, 1,69 % — Bosera Asset Management, 0,9 % — China Merchants Zhiyuan Capital Investment.

Активы 

Дочерняя компания China Merchants Land Limited котируется на Гонконгской фондовой бирже и развивает строительные проекты в городах Гуанчжоу, Фошань, Нанкин, Сиань и Сингапуре. Также China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings контролирует компании в сфере недвижимости China Merchants Commercial Real Estate Investment Trust и Avic Sunda Holding.

Промышленные и научные парки 
 Shekou Industrial Zone (Шэньчжэнь)
 Shekou Net Valley (Шэньчжэнь)
 TCL International E Park (Шэньчжэнь) 
 NH Ecool (Шэньчжэнь) 
 Qianhai—Shekou Free Trade Area (Гуанчжоу)
 Tsinghua Science Park (Гуанчжоу)
 Jinshan Valley (Гуанчжоу)
 CMSK International E Park (Нанкин)
 Jinshan Ecool (Чунцин)
 Zhongguancun Science and Technology Park (Пекин)
 Qingdao Net Valley (Циндао)
 Lavie Ecool (Циндао)
 China-Belarus Industrial Park (Смолевичский район)
 Djibouti International Free Trade Zone (Джибути)

Выставочные и культурные центры 
 Sea World Culture & Arts Center (Шэньчжэнь)
 Shenzhen World Exhibition & Convention Center (Шэньчжэнь)
 Design Society (Шэньчжэнь)

Торгово-развлекательные центры 
 Garden City (Шэньчжэнь)

Транспортные объекты 
 Shekou Cruise Center (Шэньчжэнь)
 Prince Bay Cruise Homeport (Шэньчжэнь)
 Zhanjiang International Cruise Terminal (Чжаньцзян)
 Xiamen International Cruise Homeport (Сямынь)
 Tianjin International Cruise Homeport (Тяньцзинь)

Здравоохранение 
 Сеть клиник по уходу за пожилыми людьми в Шэньчжэне, Гуанчжоу и Ханчжоу (совместное предприятие CMSK и французской группы Colisée)
 China Merchants Maillen Health Center (Шэньчжэнь)
 China Merchants Haitao Home of Health (Гуанчжоу)
 Сеть больниц в Индонезии (совместное предприятие CMSK и Lippo Medical Group)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Операторы недвижимости Китая
Компании Шэньчжэня